Трубицыно — название населённых пунктов:

 Трубицыно — деревня в Боровском районе Калужской области.
 Трубицыно — деревня в Железногорском районе Курской области.
 Трубицыно — хутор в Солнцевском районе Курской области.

См. также 
 Трубицино